Il doppio  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Juan Ignacio Chela e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

In finale Daniele Bracciali e Potito Starace hanno battuto Julian Knowle e David Marrero per 3-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
 František Čermák /  Filip Polášek (semifinale)

 Daniele Bracciali /  Potito Starace (campioni) 
 Julian Knowle /  David Marrero (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2011
ATP World Tour 2011